Le tournoi de tennis de Saint-Marin est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1992, classée en catégorie Tier V, se dispute du 20 au .

Magdalena Maleeva remporte le simple dames. En finale, elle bat Federica Bonsignori, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alexia Dechaume et Florencia Labat.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Marin
 Saison 1992 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Saint-Marin
1992 à Saint-Marin
Tennis en juillet 1992